La Superliqa è la massima serie del campionato azero di pallavolo maschile: al torneo partecipano 5 squadre di club azere e la squadra vincitrice si fregia del titolo di campione dell'Azerbaigian.

Albo d'oro

Palmarès

Note

Collegamenti esterni